Nostromo pode referir-se a:

 Nostromo, um romance de 1904, de Joseph Conrad
 Nostromo, a nave espacial fictícia do filme Alien
 Nostromo SpeedPad n52, um periférico para jogos

Desambiguação